Union Bridge steht für:

 Union Bridge (Aberdeen), eine Straßenbrücke im schottischen Aberdeen
 Union Bridge (Maryland), eine US-amerikanische Ortschaft in Maryland
 Union Bridge (Tweed), eine Hängebrücke zwischen Schottland und England